Dreamspace - третій студійний альбом фінського гурту Stratovarius, виданий 9 лютого 1994 року.

Список пісень 
 Chasing Shadows (4:38)
 4th Reich (5:49)
 Eyes of the World (5:56)
 Hold on to Your Dream (3:34)
 Magic Carpet Ride (4:49)
 We Are the Future 5:19)
 Tears of Ice (5:15)
 Dreamspace (5:57)
 Reign of Terror (3:28)
 Thin Ice (4:23)
 Atlantis (1:07)
 Abyss (4:59)
 Shattered (3:29)
 Wings of Tomorrow (5:09)

Посилання

Альбоми Stratovarius
Альбоми павер-металу
Альбоми фінських виконавців
Англомовні музичні альбоми